Aventura steht für:

 Aventura, Stadt im Miami-Dade County, Florida, Vereinigte Staaten
 Aventura (Band), Bachata-Band aus New York, Vereinigte Staaten
 Aventura (Schiff, 1938), ehemaliges Küstenmotorschiff
Siehe auch:
 Aventure